Свратка (, ) — город в Чехии в крае Высочина, района Ждяр-над-Сазавоу.

Расположен на реке в 17 км к северо-востоку от административного центра Ждяр-над-Сазавоу, на границе Чехии и Моравии. Рядом протекает одноимённая река.

История 
Древнее поселение было названо в честь извилистой реки. Поселение возникло в XIII веке, центром которого стал вновь построенный замок Rychmburk. Первое письменное упоминание встречается в 1350 году.

В 1867 году ему присвоен статус города.

В ночь на 26 марта 1945 года на краю Свратки в бой с фашистами вступил отряд советских партизан «Вперед» под командованием майора Николая Мельничука-Орла. Командир организовал группу чешских патриотов на борьбу с нацистами, которые вели вооружённую борьбу с оккупантами в марте-начале мая 1945 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города края Высочина